В период новейшей истории в Кабуле (Афганистан) были совершены ряд террористических актов, большинство из которых являются частью Войны в Афганистане (2001—2021):

1995 
  — 6 сентября, 1 погибший, 26 раненых.

2002 
  — 5 сентября, 30 погибших, 167 раненых.

2008 
 Теракт в гостинице «Кабул Сирена» — 14 января, 6 погибших, 6 раненых.
 Атака террористов на индийское посольство в Кабуле — 7 июля, 58 погибших, более 150 раненых.

2009 
 Атака террористов на индийское посольство в Кабуле — 8 октября, 17 погибших, 83 раненых.
 Теракт в Кабуле — 28 октября, направлен против сотрудников миссии ООН, 11 погибших.

2010 
  — 18 января, 5 погибших, несколько десятков раненых.
  — 26 февраля, 18 погибших, 36 раненых.
  — 18 мая, 18 погибших, 52 раненых.

2011 
  — 28 июня, 21 погибший.

2013 
  — 11 июня, 17 погибших, 39 раненых.

2014 
  — 14 января, 22 погибших.
  — 11 декабря, 12 погибших, 7 раненых.

2015 
  — 22 июня, 9 погибших, 40 раненых.
 Теракты в Кабуле — 7—22 августа, три теракта подряд, целью атаки стали афганские военные, курсанты полицейской академии и мирные жители столицы, более 65 погибших, более 576 раненых.
  — 11 декабря, 9 погибших, 7 раненых.

2016 
  — 1 февраля, 20 погибших, 29 раненых.
  — 19 апреля, 71 погибший, более 367 раненых.
 Теракты в Кабуле — 23 июля, двойной теракт, более 97 погибших, 260 раненых.
  — 1 августа, 4 погибших, 4 раненых.
  — 24 августа, 20 погибших, более 53 раненых.
  — 5—6 сентября, ок. 58 погибших, более 109 раненых.
  — 21 ноября, 32 погибших, 80 раненых.

2017 
  — 7 февраля, 24 погибших, более 41 раненых.
  — 8 марта, более 100 погибших, более 63 раненых.
 Теракт в Кабуле — 31 мая, более 150 погибших, более 413 раненых.
  — 3 июня, 20 погибших, более 118 раненых.
  — 15 июня, более 6 погибших, более 10 раненых.
 Теракт в Кабуле — 24 июля, 35 погибших, 42 раненых.
  — 31 июля, 6 погибших, 3 раненых.
  — 28 декабря, 50 погибших, 80 раненых.

2018 
  — 20 января, 46 погибших, 22 раненых.

2021 
 Теракт в Кабуле — 26 августа, взрыв у северного входа в аэропорт Кабула, более 200 погибших, более 1300 раненых.

2022 
 Взрыв у российского посольства в Кабуле — 5 сентября, взрыв у входа в консульский отдел посольства РФ в Кабуле, более 10 погибших.
 Взрыв в университете — 30 сентября, 36 погибших, ранены 82.

2023 
 Теракт в военном аэропорту Кабула — 1 января, около 20 погибших, около 30 раненых.

×
Списки:Афганистан